Laodameia () ist in der griechischen Mythologie:

 Laodameia (Tochter des Bellerophon), von Zeus Mutter des Sarpedon
 Laodameia (Gattin des Protesilaos), Tochter des Akastos, die sich aus Kummer um den Tod ihres Gatten das Leben nimmt
 Laodameia (Tochter des Alkmaion), Gattin des Peleus
 Laodameia (Tochter des Amyklas), Gattin des Arkas
 Laodameia (Tochter des Ikarios), Schwester der Penelope
 Laodameia (Amme des Orestes), auch Arsinoë genannt
 Gattin des Antiklos, siehe Antiklos
 Gattin des Peirithoos, siehe Hippodameia (Lapithin)